Cismaan Osman Maxamed, mer känd under artistnamnet Ozzy (alternativt Ozz6y), född 16 juni 1991 i Somalia, är en svensk-somalisk rappare och artist.

Biografi 
Osman föddes i Somalia och kom till Sverige 1991, fem månader gammal. Han växte upp i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Han debuterade 2011 som en del av duon E6. Ozzy slog igenom som artist 2013, då han gästade Kartellens remix av låten "AM43". Osman har blivit Grammis-nominerad 4 gånger. Han har även blivit nominerad till P3 Guld 2018 för årets hiphop/r'n'b. Osman är en del av hiphopkollektivet Malmö New Wave, tillsammans med Malmö-rapparna Guleed, Adam Aden och Valon.

Diskografi

Album
2018 – Ett öga rött, PLAY 66
2019 – SEXAN, PLAY 66/Sony Music Entertainment Sweden

Singlar
2018 – Några gånger, Spinnup
2018 – Panter, PLAY 66
2019 – Ms. Fashionista (med Ant Wan), Sony Music Entertainment Sweden
2019 – Bråkmakargatan (med Timbuktu), Sony Music Entertainment Sweden
2019 – MITT LAG, Sony Music Entertainment Sweden
2020 – 2020, PLAY 66
2020 – SUGE KNIGHT, PLAY 66
2020 – CAROLINA, PLAY 66
2020 – MOB, PLAY 66
2020 – MASK AV (med Guleed och Adam Aden), PLAY 66

Inhopp
2013 – AM43 - Stress Remix (med Kartellen m.fl.), Universal Music AB
2013 – Stänger Ner (med Abidaz och Piraterna), Universal Music AB
2014 – Malmö stad (med Stress och Kristian Florea), Universal Music AB
2014 – Tar Mig Fram (med Aliammo, Parham och Piraterna), Underklassmusik
2015 – Ögonen på vinsten (med Viktor Ax, Dani M, Abidaz och Piraterna), Universal Music AB
2016 – Samma Spår (med Guleed), MalmöNewWave
2017 – Djur (med Mwuana), ART:ERY
2017 – Kom se (med Guleed), MalmöNewWave
2018 – Valt Livsstilen (med VH), VH
2018 – Asfalt - Del 2 (med Allyawan), Playground Music Scandinavia
2018 – 20 Lax (med Black Moose, Jelassi och Michel Dida), Warner Music Sweden
2018 – 10 År - Remix (med Vinter m.fl.), Studio 2007 
2018 – Kärt Barn (med Cherrie och Guleed), Araweelo
2018 – Upp & ner (med Petter), BABA Recordings/Sony Music Entertainment Sweden
2018 – Hon få mig (Remix) (med Fricky, Leslie Tay och Blizzy), Random Bastards
2019 – Stanna Tiden (med Silvana Imam), Naturkraft Silvana Imam
2019 – SUDOKU (med Guleed och Valon), MalmöNewWave/Sony Music Entertainment Sweden
2020 – Baloo och Mowgli (med Don V), OSS
2020 – PALM ANGELS (med Guleed), MalmöNewWave

Källor 
https://www.hd.se/2019-11-29/ozzy-jag-har-offrat-manga-chanser
https://dopest.se/hor-ozzy-timbuktu-pa-senaste-laten-brakmakargatan/
https://dopest.se/ozzy-mitt-lag-singel/
https://dopest.se/ozzy-ant-wan-ms-fashionista/
https://www.sydsvenskan.se/2018-12-14/malmorapparen-ozzy-kan-vinna-tre-grammisar
https://www.sydsvenskan.se/2019-12-12/grammisnomineringarna-avslojas
https://sverigesradio.se/artikel/7345102
https://instagram.com/ozz6y
https://www.instagram.com/p/BqwqoXJFUFC/
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/4qQrA6/sympatiskt-starkt-och-spretigt-fran-ozzy
https://www.ratsit.se/19910616-Cismaan_Maxamed_Malmo/S-h5kHLooumpHnI7MFujEnAaQEQ0jRcyYv0HH4_7deI

män
födda 1991
Levande personer
Svenska rappare
Svenska sångare under 2000-talet